

Особи 
 Сер Гелфорд Джон Маккіндер (1861—1947) — британський географ та геополітик.
 Роб Гелфорд ( 1951 р.) — британський музикант, автор пісень і продюсер.

Топонім 

  — село на заході півострова Корнуолл, Англія.
  — ріа на півострові Корнуолл, Англія.